

Presentación previa 
Oliver Marach y Philipp Oswald eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Wesley Koolhof y Matwé Middelkoop ganaron el título tras derrotar en la final Andre Begemann y Jérémy Chardy.

Cabeza de serie 

  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner ''(Semifinales)
 ''' Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (Campeones)

<ol start=3>
  Julien Benneteau /  Jonathan Eysseric ''(Cuartos de final)
  John-Patrick Smith /  Michael Venus ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Aix-en-Provence 2017